write est une commande Unix.
 Windows Write est un logiciel.
 Write Once Read Many, une fonction de stockage informatique.
 Write About Love, un album de Belle and Sebastian, sorti en 2010.